Gorje (Gorenjska), een gemeente in het noordwesten van Slovenië
Gorje (Cerkno), een plaats in de Sloveense gemeente Cerkno